Piaget je priimek več znanih ljudi:

 Edouard Piaget, švicarski entomolog
 Jean Piaget, švicarski psiholog in filozof
 Paul Piaget, švicarski veslač